Lacour steht für:

 Lacour, französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Lacour et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Lacour ist der Familienname folgender Personen:

 François Lacour (1907–1986), französischer Autorennfahrer
 Georges Lacour-Gayet (1856–1935), französischer Historiker
 Guy Lacour (1932–2013), französischer Komponist und Hochschullehrer
 Hugo Lacour (1943–2017), französischer „Rotlichtkönig“ von Saarbrücken
 Laurent Lacour (* 1971), deutscher Designer, Unternehmer und Hochschullehrer
 Marcelle de Lacour (1896–1997), französische Cembalistin
 Médéric Lacour (* 1983), neukaledonischer Fußballschiedsrichter
 Nicolas Bernard Guiot de Lacour (1771–1809), französischer General der Infanterie und Kavallerie
 Paul Challemel-Lacour (1827–1896), französischer Politiker und Autor
 Rolf Lacour (1937–2018), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Delacour
 Lacourt (Begriffsklärung)
 La Cour